Sanbenedettesi – abitanti di San Benedetto Belbo
Sanbenedettesi – abitanti di San Benedetto Ullano
Sanbenedettesi – abitanti di San Benedetto Val di Sambro